Tanglewood  steht für

 Tanglewood, Musik-Festival des Boston Symphonic Orchestra in der Landschaft von Berkshire, Massachusetts. 
 Tanglewood Island (Pierce County), Insel im Puget Sound 
 Tanglewood Guitars, einen britischen Hersteller von v. a. akustischen Gitarren

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tanglewood (Indiana)
 Tanglewood (Louisiana)
 Tanglewood (Maryland)
 Tanglewood (Mississippi)
 Tanglewood (South Carolina)
 Tanglewood (Tennessee)
 Tanglewood (Texas)
 Tanglewood (Virginia)
 Tanglewood Acres (Colorado)
 Tanglewood Forest (Texas)

mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:
 Tanglewood (Greensboro, Alabama), NRHP-ID: 73000346
 Tanglewood (Peewee Valley, Kentucky), NRHP-ID: 89001981
 Tanglewood (Magnolia, Mississippi), NRHP-ID: 91001102
 Tanglewood (Chillicothe, Ohio), NRHP-ID: 79001934

Siehe auch:
 Lake Tanglewood